

Algemeen 
 Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) – een Frans systeem voor classificatie van landbouwproducten
 Algemene Object Classificatie (AOC-codering) – een classificatie-systeem voor ziekenhuisinventaris en installaties, gebruikt door vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen
 Vliegvergunning – een overheidsdocument voor luchtvaartmaatschappijen (AOC, Air operator's certificate)
 Artikelen van Confederatie – een grondslag voor het bestuur van de Verenigde Staten

Organisaties 
 Agrarisch opleidingscentrum (aoc) – een Nederlandse instelling voor landbouwonderwijs
 Air and Space Operations Center (AOC) – een type commandocentrum van de USAF
 Luchthaven Leipzig-Altenburg – een luchthaven bij Altenburg met IATA-code AOC
 Architect of the Capitol – een Amerikaanse overheidsinstelling
 AOC International – een Taiwanese multinational in elektronica
 AOC Holdings – een Japanse multinational in olie- en gaswinning
 Alliantie der Beschavingen – een organisatie voor internationale maatregelen tegen extremisme (Alliance of Civilizations, AoC)
 Australian Olympic Committee – een Australische nationale sportorganisatie

Personen 
 Alexandria Ocasio-Cortez – Amerikaans politica

Computerspellen 
 Age of Chivalry – een multiplayer-computerspel uit 2007 met een middeleeuws thema
 Age of Conan: Hyborian Adventures – een MMORPG uit 2008 met een fantasythema
 Age of Empires II: The Conquerors (AoC) – een uitbreidingsset van Age of Empires II
 Empire Earth: The Art of Conquest (AoC) – een uitbreidingsset van Empire Earth

Zie ook 
 AOC3 – een menselijk gen